

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 6, w tym 5 podstawowych
 Boreczek – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. strzelińskim, w gminie Borów 
 Boreczek – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrowskim, w gminie Małkinia Górna
 Boreczek – część wsi Rytele Święckie w woj. mazowieckim, w pow. sokołowskim, w gminie Kosów Lacki
 Boreczek – wieś w woj. podkarpackim, w pow. ropczycko-sędziszowskim, w gminie Sędziszów Małopolski 
 Boreczek – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. olsztyńskim, w gminie Biskupiec
 Boreczek – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. śremskim, w gminie Brodnica

Zobacz też 
 Borek